Ojocaliente bezeichnet:

 Ojocaliente (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Ojocaliente (Zacatecas), Stadt in Mexiko
 Municipio Ojocaliente, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas